Сергей Благоволин:
 Благоволин, Сергей Евгеньевич (1939—2001) — российский медиаменеджер.
 Благоволин, Сергей Иванович (1865—1947) — российский и советский акушер-гинеколог, профессор Московского университета.